Bus Stop kan syfta på:

 Bus Stop (film) – en amerikansk film från 1956
 Bus Stop (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 1961–1962
 Bus Stop (musikalbum av The Hollies) – det fjärde studioalbumet från 1966 med The Hollies
 Bus Stop (sång) – en sång från 1966 av the Hollies